Ducktail (engl. für Entenschwanz, Entenbürzel) steht für:
 Bürzel einer Ente
 verbreitertes und verlängertes Schiffsheck, siehe Heckform #Ducktail
 durch Pomade zum Entenschwanz geformter Haarschnitt der 1950er Jahre
 spitz zulaufender Vollbart
 Ducktail, Single (1956) von Rudy Grayzell
 Ducktail, Single (1972) von Mac Curtis

Siehe auch:
 Entenbürzel